Э́йфель:

 топонимы
 Эйфель (устар. передача) — нагорье на западе Германии; с 2004 года около 110 км² входит в национальный парк.

 персоналии
 Эйфель, Гюстав (; 1832—1923) — французский инженер, строитель Эйфелевой башни в Париже.

 в искусстве
 Эйфель (фильм) — художественный фильм о Гюставе Эйфеле.

См. также 
 Eiffel — объектно-ориентированный язык программирования.